Wyre – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Wyre – rzeka w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Wyre – rzeka w Walii
 Wyre – wyspa w Szkocji
 Wyre Piddle – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Wyre Forest – las w Anglii, w Worcestershire i Shropshire